Sypniewski (zm. 1919) – powstaniec wielkopolski, poległy 5 stycznia 1919 pod Kamionną, 27 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Czesław Sypniewski – polski ślusarz i działacz socjalistyczny
 Felicjan Sypniewski – polski naturalista, botanik, entomolog, malakolog, algolog i filozof
 Feliks Sypniewski – polski artysta malarz
 Igor Sypniewski – polski piłkarz
 Jarosław Sypniewski – polski reżyser i operator filmowy
 Maksym Sypniewski – polski lekkoatleta
 Marian Sypniewski – polski szermierz
 Przemysław Sypniewski – prezes Poczty Polskiej

Zobacz też 
 Grażyna Odrowąż-Sypniewska – polska profesor nauk medycznych
 Joanna Szafruga-Sypniewska – polska polityk

Przypisy